Шломо бен Йосеф ібн-Ях'я (; ? — до ) — португальський чиновник, єврейський мислитель. Представник єврейського роду Ях'їв. Народився у Португалії. Син Йосефа (Йосипа). Керував юдейськими громадами країни. Обмежував португальських євреїв у потягу до розкоші, намагаючись відвернути ненависть і заздрість місцевих християн. Мав учених синів Гдалію і Йосефа. Прізвисько — Старий (, HaZaken).

Імена 
 Шломо бен Йосеф (, «Шломо, син Йосефа») — ім'я на івриті.
 Шломо ібн-Ях'я () — ім'я та прізвище на івриті.
 Шломо Старий (, Shlomoh HaZaken) — ім'я з прізвиськом.
 Соломон Йосипович

Примітки

Джерела 
 Solomon ibn Yaḥya ha-Zaḳen  
  Дополнение III., Кол.: 185–186.
 Jüdische Familienforschung / Gesellschaft für Jüdische Familien-Forschung; Czellitzer, Arthur. Berlin: 1924-1938. p. 493.

Посилання 

 The ibn Yahya (Yachya) Family 

Ях'ї